Ali Pasha, Paşa, Pachá o Bajá es una denominación referida a una persona, compuesta por el nombre propio masculino de origen árabe Ali, muy corriente en todo el mundo islámico, unido al título de origen otomano bajá. Puede referirse, al menos, a:

 Čandarli Ali Pasha, gran visir otomano entre 1387 y 1406
 Hadim Ali Pasha, gran visir otomano entre 1501-1503 y 1506-1511
 Semiz Ali Pasha, gran visir otomano entre 1561 y 1565
 Malkoç Yavuz Ali Pasha Ali Pasha, gran visir otomano entre 1603 y 1604
 Güzelce Ali Pasha, gran visir otomano entre 1619 y 1621
 Kemankeş Kara Ali Pasha, gran visir otomano entre 1623 y 1624.
 Çerkes Mehmed Ali Pasha, gran visir otomano entre 1624 y 1625.
 Arabaci Ali Pasha, gran visir otomano entre 1691 y 1692.
 Merfizonlu Hacı Ali Pasha, gran visir otomano entre 1692 y 1693.
 Sürmeli Ali Pasha, gran visir otomano entre 1694 y 1695.
 Čorlulu Damat Ali Pasha, gran visir otomano entre 1706 y 1710.
 Silahdar Damat Ali Pasha, gran visir otomano entre 1713 y 1716.
 Hakim-oghlu Ali Pasha, gran visir otomano entre 1732-1733, en 1742 y en 1755.
 Nişancı Ali Pasha, gran visir otomano en 1755.
 Moldovancı Ali Pasha, gran visir otomano en 1769.
 Şahin Ali Pasha, gran visir otomano en 1785-1786.
 Çarhacı Ali Pasha, gran visir otomano en 1080-1809.
 Seyyid Ali Pasha, gran visir otomano en 1820-1821.
 Benderli Ali Pasha, gran visir otomano en 1821.
 Turnacızade Silahdar Ali Pasha, gran visir otomano en 1823.
 Mehmed Emin Ali Pasha, gran visir otomano en 1852, 1855, 1858-1859 y 1861.
 Damat Mehmed Ali Pasha, gran visir otomano en 1852-8153.
 Ali Pasha de Tepelen, gobernador otomano de Rumelia entre 1787 y 1822.
 Müezzinzade Ali Paşa, gran almirante de la flota otomana entre 1569 y 1571.
 Mubarak Ali Pasha (Birinbal, 1823 - El Cairo, 1893), escritor y político egipcio.
 Djanikli Ali Pasha (Estambul 1720-1785), derebey y militar otomano.
 Mehmet Emin Alí Pasha (1815–1871), diplomático y político otomano.
 Rizwan Begowič Ali Pasha, governador otomano de Herzegovina
 Tepedelenli Ali Pasha, pachá de Yanina